Thibaut Maillard alias Lorage est un parolier et rappeur et beatmaker franco-suisse, né en 1993, vivant à Fribourg.

Biographie 
Thibaut Maillard commence le collège, équivalent fribourgeois du lycée, pour préparer des études de psychologie avant de rejoindre l’École des métiers. Il part ensuite six mois en Angleterre, travaille dans une librairie à son retour puis repart en voyage en Amérique du Sud, au Mexique puis en Californie pendant une année.

Parallèlement, il s'intéresse au rap avec un ami, Antoine Krattinger, fondateur de LocalProd. Il commence également à écrire des textes sur ses addictions et ses dépressions. Sa méthode d'écriture consiste à assembler de courtes notes, rédigées sur divers supports au fil du temps .

Il enregistre son premier morceau Monologue de sourd en 2015.

Son single Château de cartes sort en  et se classe numéro un du Top 50 Viral France de Spotify du 17 au .

Il sort un album le  et se classe 100 du classement ITunes français.

La même année, il fonde le label Hasard Records avec Antoine Krattinger et donne son premier concert le  dans la salle de L’Azimut, à Estavayer-le-Lac.

Discographie

Notes et références 

Naissance en janvier 1993
Parolier suisse
Rappeur suisse
Mononyme
Naissance à Fribourg (Suisse)